Agostino Bodrato (... – ...) – calciatore italiano
 Guido Bodrato (1933) – politico italiano
 Luigi Bodrato (... – ...) – calciatore italiano